Шо́рник (римарь, лимарь) — специалист по изготовлению конской упряжи. Шорники, как правило, изготовляют из кожи шоры, сбрую, ремни, чемоданы, дорожные мешки и отделывают конные экипажи кожей и обивкой, а кошельки, бумажники, портмоне и тому подобные вещи составляют уже переход к футлярной и переплётной работе от шорного мастерства. Главное отличие от приёмов сапожников в приёмах работы шорников (римарей, лимарей) заключается в употреблении игл для швов (шов сапожника должен быть плотный, не пропускающий ни пыли, ни воды, нитка должна вполне заполнять прокол, поэтому игла тут не годится, а шорник не связан этим условием). Шорников, как и многие другие ремесленные формы труда, относят к группе вымирающих профессий.

Шорника, который изготовляет кобуры, называют «кобу́рщиком», а строчащего постромки — «постро́мщиком».

Образ шорника в искусстве 
 «Шорник и пожар» — произведение Максима Горького
 «Беседа» — статья Максима Горького, опубликованная в журнале «Колхозник». В данной статье автор описывает некоторые свои произведения, в том числе и образ шорника из рассказа «Шорник и пожар»;
 «Шорник» — картина, написанная Михаилом Петровичем Клодтом
 «Приходской клерк» — рассказ в романе Чарлза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», где в качестве одного из действующих лиц выступает вспыльчивый старый Лобс, весьма зажиточный шорник, который мог купить целую деревню одним росчерком пера и даже не заметить издержек.

См. также 
  — носители производной фамилии.

Примечания

Литература 

 
 

Устаревшие профессии